Orlęta Reszel - klub sportowy założony w 1961 roku w Reszlu. Występuje obecnie w lidze okręgowej.

Sukcesy 
W sezonach 1984/1985-1987/1988, 1990/1991-1995/1996, 1997/1998 - występy w III lidze.
Wygrana wojewódzkiego Pucharu Polski w 1993 roku (Orlęta Reszel - Jeziorak Iława 4:1).
Druga wygrana wojewódzkiego Pucharu Polski w 1995 roku (Orlęta Reszel - Jeziorak Iława 4:1).
Sześć razy uczestniczyli w finale wojewódzkiego Pucharu Polski.
Osiągnięcie drugiej rundy centralnego Pucharu Polski (Orlęta Reszel - Bałtyk Gdynia 1:0).
Osiągnięcie pierwszej rundy centralnego Pucharu Polski.

Sezon po sezonie

Drużyna

Bramkarze 
 Mateusz Bochno
 Jacek Prusinowski

Obrońcy 
 Krzysztof Królik
 Paweł Bieluń
 Arkadiusz Klimko
 Cezary Ślązak
 Marcin Ślązak
 Jarosław Bochno
 Tomasz Sawa
Przemysław Luchowski

Pomocnicy 
 Mateusz Zaleśkiewicz
 Daniel Wójcik
 Grzegorz Kuszczak
 Marcin Rojek
 Marek Jankiewicz
 Paweł Romańczuk
 Andrzej Adamiak
 Adrian Giziński
 Sebastian Pawlak
 Damian Schwesig
 Jakub Lewandowski

Napastnicy 
 Kamil Jankiewicz
 Patryk Wiensław
 Gaspar Jaśkiewicz
 Dawid Pawlak
 Mateusz Kozoń

Drużyna juniorów 
Obecnie drużyna juniorów występuje w lidze okręgowej.

Trener: Mariusz Jałoszewski

Bramkarze: Jarosław Doborzyński (27.11.1993), Arkadiusz Pająk

Obrońcy: Sebastian Tacik "Tadziu" (03.01.1994), Jakub Jałoszewski "Maniek" (01.12.1994), Damian Schwesig, Szymon Widejko

Pomocnicy: Jarosław Majchrzak (20.09.1994), Bartek Wójcik (22.11.1994), Sebastian Pawlak "Mały" (19.05.1994), Pawel Lakei

Napastnicy: Andrzej Jankiewicz "Jankiel" (02.01.1993), Arek Jakubiak "Czamba" (09.01.1992), Dawid Pawlak,

Ubyli: Dariusz Ślązak "Dodo" (23.02.1992), Jarosław Tylus (10.03.1992), - zrezygnowali z treningów; Jarosław Bochno "Jaro" (05.05.1992), Tomasz Sawa "Timon" (05.01.1993), Paweł Romańczuk "Romek" (25.12.1992), Mateusz Kozoń "Matej" (11.04.1993) (wszyscy przeszli do drużyny SENIORÓW);

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Reszel